Наталия Владиславовна Лобанова (29 марта 1909, Люблин — 14 ноября 1985, Ленинград) — советская шахматистка. Научный сотрудник.

Чемпионка Ленинграда (1935, 1938 и 1946). Участница пяти чемпионатов СССР (1936, 1937, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949).  

Начала играть в шахматы с 15-летнего возраста. Во всесоюзных соревнованиях стала участвовать с 1936 года. Играла за спортивное общество «Локомотив».

Спортивные достижения

Литература 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки. — М.: ФиС, 1951. — С. 37.
 Шахматная летопись Петербурга : Чемпионаты города / С. Иванов [и др.]. — СПб., 2005. — С. 80.

Шахматисты СССР